FEC — английская аббревиатура, может означать:

  — упреждающая коррекция ошибок.
  — Федеральная избирательная комиссия США.
  — Дальневосточная комиссия.
  — 5-Фторурацил,  — Эпирубицин,  — Циклофосфамид — один из режимов химиотерапии.